Příjmení Mueller nese více osobností:

 Norbert Mueller (1906–1956) – kanadský hokejový brankář
 Otto Mueller (1874–1930) – německý expresionistický malíř a grafik
 Peter Mueller – více osob, rozcestník
 Robert Mueller (* 1944) – americký voják, právník a ředitel FBI
 Tom Mueller (* 1963) – americký raketový inženýr

Externí odkazy